Кампорезе () — итальянская фамилия. Носители:

 Кампорезе, Микеле (род. 1992) — итальянский футболист.
 Кампорезе, Пьетро (1726—1781) — итальянский архитектор.